Sorkočevići, dubrovačka plemićka obitelj

 Antun Sorkočević, hrvatski književnik i skladatelj
 Ivan Franatica Sorkočević, hrvatski pjesnik i prevoditelj
 Luka Sorkočević, hrvatski skladatelj
 Ljetnikovac Petra Sorkočevića na Lapadu

Dubrovačko plemstvo